Cylichnella carinata är en snäckart. Cylichnella carinata ingår i släktet Cylichnella och familjen Cylichnidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
carinata